Le nom Mithridate, ou Mithradate, dérive du dieu-soleil Mithra de la mythologie persane et de la racine indo-européenne da, « donner » — c’est-à-dire « donné par Mithra ». Ce nom a été porté par un grand nombre de rois, soldats et hommes d’État d’Asie Mineure.

Personnalités

Roi d'Arménie 
 Mithridate d'Arménie (35-37, puis 42-51).

Rois du Bosphore 
 Mithridate de Pergame (47-)
 Mithridate II du Bosphore (39 ap. J.-C.-45)

Rois de Commagène 
 Mithridate  de Commagène (100-)
 Mithridate II de Commagène (38-)
 Mithridate III de Commagène (20-)

Rois d'Ibérie 
Nommés Mithridate ou Mihrdat :
 Mihrdat  d'Ibérie (58-106)
 Mihrdat II d'Ibérie (249-265)
 Mihrdat III d'Ibérie (365-380)
 Mihrdat IV d'Ibérie (409-411)
 Mihrdat V d'Ibérie (435-447)

Rois de Parthie 
 Mithridate  de Parthie (-171 à -138)
 Mithridate II de Parthie (-124 à -88)
 Mithridate III de Parthie (-58 à -57)
 Mithridate IV de Parthie (128 à 147)

Rois du Pont 
 Mithridate  du Pont (-302 à -266)
 Mithridate II du Pont (v. -250 à v. -220)
 Mithridate III du Pont (v. -220 à v. -185)
 Mithridate IV du Pont (-170 à v. -150)
 Mithridate V du Pont (v. -150 à -120)
 Mithridate Chrestos du Pont (-120 à -112)
 Mithridate VI du Pont (-120 à -63).

Autres

Personnalités 
 Flavius Mithridate, humaniste et orientaliste italien de la Renaissance.

Réseau 
Réseau de résistance franco-britannique, le réseau Mithridate dépendait directement de Londres, c’était un réseau de renseignements militaires durant la Seconde Guerre mondiale.

Événements 
Les guerres de Mithridate désigne les guerres entre Rome et le Royaume du Pont durant le .

Théâtre et opéra 
 La fin de Mithridate VI a inspiré la tragédie Mithridate de Jean Racine.
 Mitridate Eupatore est un opéra d'Alessandro Scarlatti.
 Mitridate, re di Ponto est un opéra de Wolfgang Amadeus Mozart.

Mots dérivés 
La mithridatisation consiste à prendre de façon répétée de faibles doses de poison dans le but d’être immunisé. Ce mot a été inspiré par les légendes autour de Mithridate VI du Pont.

Homonymie dynastique